Rajd Portugalii 2015 (49. Vodafone Rally de Portugal ) – rajd samochodowy rozgrywany w Portugalii od 21 do 24 maja 2015 roku. Była to piąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2015. Rajd był rozegrany na szutrze.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS16

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 5 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Źródło
Oficjalna strona Rajdu Portugalii 2015

Przypisy 

2015
Portugalia
2015 w Portugalii